

Nom commun 

Jeu peut désigner :
 jeu, une activité ludique ;
 jeux romains, des spectacles antiques ;
 jeux olympiques ;
 jeu, une pièce de théâtre en langue vulgaire au Moyen Âge ;
 jeu, en musique, l'art et la manière de jouer d'un instrument de musique ;
 jeu ou registre, dans l'orgue,  une famille de tuyaux ayant le même timbre ;
 jeu, un ensemble de choses ou d'objets similaires (par exemple, un jeu de clefs, un jeu de caractères) ;
 jeu, en construction mécanique, l'espace libre entre deux pièces d'un mécanisme.
 Jeu vidéo, un jeu avec une interface qui se joue sur ordinateur.

Nom propre 

 Jeu, une rivière de Maine-et-Loire, en France.
 JEU, la revue théâtrale québécoise fondée en 1976

Œuvres 

 Jeux, un ballet en un acte de Claude Debussy (1912) ;
 Le Jeu, un poème de Charles Baudelaire publié dans Les Fleurs du mal ;
 Le Jeu, un jeu continuel d'esprit dont le but est de ne pas y penser ;
 Le Jeu, un film français de Fred Cavayé sorti en 2018.

Voir aussi 
 Théorie des jeux, en économie
 Technique du jeu en psychanalyse
 Jeux, un ballet de Claude Debussy
 , le mot anglais qui signifie « jeu » ou « gibier »

Homonymie de titre